Schaal puede teferirse a:
 Ferdinand (Karl Erwin Friedrich) Schaal (1889 – 1962), un oficial de carrera militar alemán.
 Kristen Schaal
 Wendy Schaal (* 1954, Chicago), una actriz estadounidense.

 la Schaal Sels